Észak-Macedónia
Oszoj, település a Délnyugati körzet Debari járásában
Oszoj, település a Délnyugati körzet Kicsevói járásában